Rahmen steht für:

 Bilderrahmen, Fassung für ein Bild
 Fensterrahmen, Fassung für das Fensterglas
 Türrahmen, siehe Tür#Grundlegende Bauformen
 Bettrahmen, umspannt beim Bett die Matratze
 eine seitliche Einfassung, siehe Zarge
 Rahmen (Bauwesen), ein tragendes Element im Bauwesen
 das Format des Körperbaus bei Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden, Hunden und ähnlichen Nutztieren, siehe Exterieur (Pferd)#Allgemeines
 ein Bestandteil von rahmengenähten Schuhen, siehe Machart#Genähte Macharten
 Rahmenholz oder Rahmen, eine Schnittart beim Schnittholz, siehe Schnittholz#Schnittarten
 Holzaufsatzrahmen, Förderhilfsmittel
 eine (leere) Getränkekiste

ein tragendes oder zentrales Grundgerüst von Fahrzeugen:
 Fahrgestell, tragendes Grundgerüst von Kraftfahrzeugen
 Lokomotivrahmen (in der Anfangszeit des Lokomotivbaus)
 Fahrradrahmen
 Motorradrahmen

Sonstiges:
 Rahmen (Nachrichtentechnik), eine Signal- bzw. Datenstruktur bei der Nachrichtenübermittlung, engl. frame
 in der Mathematik: eine Verallgemeinerung der Vektorraumbasis auf Vektorbündel, siehe Rahmenbündel
 in der Literatur: die Rahmenhandlung in einer Rahmenerzählung
 in der Psychotherapie: ein Deutungskontext beim Reframing, siehe Umdeutung (Psychologie)
 in der Argumentationstheorie Harald Wohlrapps: eine Struktur, siehe Harald Wohlrapp#Rahmenstrukturen

Rahmen ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Rahmen (* 1948), Schweizer Fußballspieler
 Fritz Rahmen (1905–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Patrick Rahmen (* 1969), Schweizer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Framing
 Ramen, japanische Nudeln
 Ramen (Computerwurm), Linux-Malware
 Rähmchen
 Setting (äußere Bedingungen einer Handlung, auch „Rahmen“ genannt)
 Rahmenproblem (Frame-Problem), in der künstlichen Intelligenz ein Problem bei der logischen Repräsentation der Effekte von Aktionen
 Tabernakel-Rahmen